Тадеуш Ко́рзон (Коржон, ; 1839, Минск — 1918, Варшава) — польский историк.

Выдающийся представитель варшавской исторической школы, автор монографий, учебников по общей истории, ряда статей по теории и методике исторического исследования, историографии.
Был членом Ягеллонского университета (1902).

Биография 
Родился в Минске . Происходил из обер-офицерских детей.

Окончил Минскую гимназию.

В 1859 году окончил юридический факультет Императорского Московского университета. 

В 1859—1861 годах преподавал историю в ковенской гимназии. 

Принял участие в январском восстании (восстание 1863-1864 гг.) и был приговорён к смертной казни, заменённой ссылкой.

В конце 1863 г. выехал в Уфу, а затем в Оренбург, где и жил до августа 1867 года. Во время ссылки начал писать «Историю средних веков», также рисовал картины.

Вернувшись в Польшу, преподавал в городе Пётркув (Piotrków Trybunalski); в 1869 году переехал в Варшаву, где стал преподавать в частных польских учебных заведениях.

В 1897 году получил должность библиотекаря в ординации графов Замойских.

Умер  (по другим сведениям — 18 марта 1918) в Варшаве. Похоронен на кладбище Старые Повонзки.

Научная деятельность 
Корзон был одним из виднейших представителей т. н. варшавской исторической школы, сторонники которой (оптимисты) основной причиной упадка Речи Посполитой, в отличие от краковских коллег (пессимистов), считали не внутренние, а внешние факторы. Он занимал положение одного из самых серьёзных и уважаемых писателей, размещая в польской периодической прессе рецензии и отчёты по истории. Корзон приложил много усилий и труда для совершенствования исторического исследования: первым начал в своих работах обращать внимание на административные, экономические, финансовые, статистические условия, в которых описываемый им народ находился в то время. Его главный труд, изданный Краковской академией наук: «Внутренняя история Польши при Станиславе Августе» («Wewnętrne dzieje Polski za Stanislawa-Augusta, 1764—1794») (1882—1886) дал много новых статистических, административных и экономических деталей о внутренней жизни Польши XVIII века. В честь признания результатов его научной деятельности Польская академия знаний в Кракове приняла его в свои члены.

Публикации 
Кроме статьи в «Журнале Министерства народного просвещения» о французской и английской системе наказаний (1861), он опубликовал целый ряд сочинений, в числе которых:
 «Kurs historyi wieków średnich» (Варшава, 1871),
 «Nowe dzieje starożytnej Mezopotamii i Iranu» (1872);
 «Historycy pozytywiści» и «Poranek filozofii greckiej» («Biblioteka Warszawska»),
 «Ludzie przehistoriczny» («Tygodn. Illustrow.»),
 «Histaryja starożytną» (Варшава, 1876),
 «Stan ekonomiczny Polski w latach 1782—1792» («Ateneum», 1877),
 «O życiu umysłowlém Grecyi» («Tyg. Ill.»),
 «Historyk w obec swego narodu i w obec ludzkości» (там же, 1878),
 «Mój pamiętnik przedhistoryczny» (воспоминания, Краков, 1912).

Примечания

Литература 
 
 
 КОРЗАН Тадэвуш Сільвестр // Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікi асветы, грамадскія i культурныя дзеячы Беларусi. 1794—1991. 

Выпускники Минской гимназии
Историки Польши
Польские повстанцы 1863 года
Историки по алфавиту
Польские ссыльные
Члены Польской академии знаний
Похороненные на кладбище Старые Повонзки